

Toponyme 
 Moreton, village du Dorset, Angleterre ; 
 Moretonhampstead, village du Dartmoor dans le comté de Devon, en Angleterre ; 
 Moreton-in-Marsh, bourg anglais situé dans le district de Cotswold et le comté du Gloucestershire.
 Circonscription de Moreton, circonscription électorale fédérale australienne dans le Queensland.

Patronyme 
 David Moreton (?), réalisateur américain ; 
 Gail Moreton (?, ?), astronome américain qui a donné son nom à :
 l’onde de Moreton ;
 Marie Evelyn Moreton (1870-1949), femme du gouverneur général du Canada Julian Byng (1862-1935).
 Famille Guigues de Moreton de Chabrillan, famille noble française étreinte qui a revendiqué le trône de Monaco.

Voir aussi 
 
Patronyme français